Сент Мериз има више значења:
 Сент Мериз (Колорадо)
 Сент Мериз (Џорџија)
 Сент Мериз (Ајова)
 Сент Мериз (Пенсилванија)
 Сент Мериз (Аљаска)
 Сент Мериз (Западна Вирџинија)
 Сент Мериз (Канзас)
 Сент Мериз (Охајо)